W Rumunii
 Larga – wieś w okręgu Marusza, w gminie Gurghiu
 Larga – wieś w okręgu Bacău, w gminie Dofteana
 Larga – wieś w okręgu Gorj, w gminie Samarinești